El término marais puede referirse a las siguientes páginas de Wikipedia:

Geografía, historia 
 Marais Poitevin, zona pantanosa de unas 100 000 hectáreas que se adentra en los terrenos de un antiguo golfo marino en el Litoral Atlántico francés.

Barrios, comunas, poblaciones 
 El Marais ('La Marisma' en francés), barrio de París, Francia.
 Aux-Marais, comuna y población de Francia, en la región de Picardía, departamento de Oise.
 Allennes-les-Marais, población y comuna francesa, en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Norte, en el distrito de Lille y cantón de Seclin-Sud.
 Ponts-et-Marais, población y comuna francesa, en la región de Alta Normandía, departamento de Sena Marítimo, en el distrito de Dieppe, el cantón de Eu y la Región de Alta Normandía.
 Puiselet-le-Marais, población y comuna francesa, ubicada en la región de Isla de Francia.
 La Chapelle-des-Marais, población y comuna francesa, situada en la región de Países del Loira, departamento de Loira Atlántico, en el distrito de Saint-Nazaire y cantón de Herbignac.
 Champagné-les-Marais, comuna y población de Francia, en la región de País del Loira, departamento de Vendée, en el distrito de Fontenay-le-Comte y cantón de Chaillé-les-Marais.
 Marais-Vernier, localidad y comuna francesa situada en la región de Alta Normandía, departamento de Eure, en el distrito de Bernay y cantón de Quillebeuf-sur-Seine.
 Grand Marais (Minnesota), ciudad ubicada en el condado de Cook, en el estado de Minnesota, Estados Unidos.

Personas y personajes 
 Marin Marais, violagambista y compositor, discípulo de Jean-Baptiste Lully y de Monsieur de Sainte-Colombe, y músico de la corte de Luis XIV de Francia.
 Jean Marais, actor francés, así como director de cine y de teatro, escritor, pintor, escultor, y alfarero.
 Jessica Marais, actriz australiana, conocida por haber interpretado a Rachel Rafter en la serie australiana Packed to the Rafters.
 Wessel Marais, botánico y explorador sudafricano.
 Marais Viljoen, último Presidente de Estado ceremonial de Sudáfrica, entre el 4 de junio de 1979 y el 3 de septiembre de 1984.

Economía, empresas 
 Marais (empresa), grupo empresarial fundada en 1962 en Francia (es un constructor de zanjadoras).